Asbak, waarin rokers hun as en peuken deponeren
 Vuilnisbak (Haags: Asbak)
Een bastaardhond (Haags: Asbak)
 Asbak (van Sid Vicious), single van de Belgische band Clement Peerens Explosition
 Asbak (Iran), een plaats in Iran